Dangdeur (Bungursari), een plaats in Indonesië
Dangdeur (Karangtengah), een plaats in Indonesië
Dangdeur (Subang), een plaats in Indonesië